Актюбинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Актюбинский сельсовет — в Володарском районе Астраханской области.
 Актюбинский сельсовет — в Светлинском районе Оренбургской области.